Trailer Park Boys est un film réalisé par Mike Clattenburg en 1999.
Trailer Park Boys est une série télévisée réalisée par Mike Clattenburg en 1999.